Antartide
 Pollard – ghiacciaio sulla costa di Graham, nella parte occidentale della Terra di Graham

 Stati Uniti d'America
 Pollard – città della Contea di Escambia, Alabama
 Pollard – città della Contea di Clay, Arkansas

Persone
Alfred William Pollard (1859-1944) – bibliografo britannico
Art Pollard (1927-1973) – pilota automobilistico statunitense
Bernard Pollard (1984) – giocatore di football americano statunitense
Devonta Pollard (1994) – cestista statunitense
Fritz Pollard (1894-1986) – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
Fritz Pollard Jr. (1915-2003) – ostacolista statunitense
Handré Pollard (1994) – rugbista a 15 sudafricano
Harry A. Pollard (1879-1934) – attore, regista cinematografico e sceneggiatore statunitense
Jim Pollard (1922-1993) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Garland Pollard (1871-1937) – politico statunitense
Jonathan Pollard (1954) – cittadino statunitense
LaTaunya Pollard (1960) – ex cestista statunitense
Michael J. Pollard (1939-2019) – attore statunitense
Peggy Pollard (1903-1996) – scrittrice britannica
Red Pollard (1909-1981) – fantino canadese
Robert Pollard (1957) – cantautore e chitarrista statunitense
Scot Pollard (1975) – ex cestista statunitense
Snub Pollard (1889-1962) – attore australiano naturalizzato statunitense

Altro
Pollard – sistema di scrittura inventato dal missionario metodista Sam Pollard